Харвуд () — деревня в округе Вернон, штат Миссури, США. Согласно переписи 2010 года, население составляет 47 человек.

История 
Деревня была основана в 1882 году, когда к ней построили железную дорогу. Населённый пункт назван в честь одного местного землевладельца. Почтовое отделение работает в Харвуде с того же года.

География 
Деревня расположена в 13 милях к северо-востоку от  и примерно в 4,5 милях к юго-юго-востоку от . По данным Бюро переписи населения США, Харвуд имеет общую площадь в 0,27 км2. Населённый пункт полностью находится на суше.

Население

Примечания 

Населённые пункты Миссури
Населённые пункты, основанные в 1882 году